Příjmení Skoupý nosí více významných osobností:

 Alois Skoupý (* 1931) – československý komunistický politik
 Jan Skoupý (* 1981) – český profesionální fotbalista
 Karel Skoupý (1886–1972) – český římskokatolický duchovní a teolog